Харри Дехейвер (; , ) — нидерландский футболист, нападающий.

Карьера 
Харри Дехейвер начал свою профессиональную карьеру в родном городе в клубе «Гоу Эхед Иглз» в 1986 году. Он играл в этой команде с 1986 по 1990 годы. После этого он играет один сезон в «Херенвене» и ещё несколько сезонов в «Валвейке». По окончании сезона 1994/95 он возвращается на один сезон в «Гоу Эхед Иглс».

В 1996 году Дехейверу удается присоединиться к немецкому Фрайбургу, однако уже на следующий сезон он становится игроком другого нидерландского клуба «Утрехт».

Проведя в этом клубе половину сезона, Харри Дехейвер переходит в немецкую Боруссию. С этой командой он добивается самого высокого трофея в своей карьере — победы в Межконтинентальном кубке.

Достижения 
 «Боруссия Дортмунд»
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1997

Примечания

Ссылки 
 Профиль на worldfootball.net
 
 Статистика на beijen.net
 Профиль на kicker.de

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Гоу Эхед Иглз»
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК «Валвейк»
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Утрехт»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд